Dieffenbach-au-Val, Bas-Rhin
 Dieffenbach-lès-Wœrth, Bas-Rhin